Shepherdson ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Shepherdson (* 1982), australischer Rugby-Union-Spieler
 Harold Shepherdson (1918–1995), britischer Fußballspieler und -trainer
 John Cedric Shepherdson (1926–2015), britischer Logiker
 Mike Shepherdson (1930–2016), malaysischer Hockey- und Cricketspieler